The Flatshare est une série télévisée britannique, développée pour Paramount+ et diffusée à partir du .

Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom de , publié en 2019.

Synopsis

Distribution 

 Jessica Brown Findlay : Tiffany "Tiffy" Moore
  : Leon Twomey
 : Rachel
 Jonah Hauer-King : Mo
 Shaniqua Okwok : Maia Constantine
 Shaq B. Grant : Richie Twomey
  : Phil
  : Justin
 Klariza Clayton : Kay
 Jo Martin : Pauline
  : Si
 Sophie Thompson : Katherine

Notes et références

Liens externes 

 

Série télévisée créée en 2022
Série télévisée britannique des années 2020
Série télévisée en anglais
Adaptation d'un roman à la télévision